Chiesa di Santa Pudenziana – Narni
Basilica di Santa Pudenziana (Roma)

Chiese dedicate a santa Pudenziana